Pirazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Pirazzi (1832–1898), deutscher Unternehmer und Schriftsteller
 Joseph Pirazzi (1799–1868), deutscher Unternehmer und Dichter
 Stefano Pirazzi (* 1987), italienischer Radrennfahrer